Алекса́ндр Васи́льевич Смирно́в:
 Смирнов, Александр Васильевич (1854—1918) — историк русской литературы и библиограф.
 Смирнов, Александр Васильевич (1857—1933) — русский православный богослов, протоиерей, депутат IV Государственной думы Российской империи.
 Смирнов, Александр Васильевич (1870—1942) — русский и советский оперный певец.
 Смирнов, Александр Васильевич (1875—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Смирнов, Александр Васильевич (1886—1972) — русский и советский врач, хирург, профессор.
 Смирнов, Александр Васильевич (1890—197?) — полный георгиевский кавалер, разведчик 5-го Финляндского полка, участник Первой мировой и Гражданской войн.
 Смирнов, Александр Васильевич (род. 1958) — советский и российский экономист, политик, член Совета Федерации.